Юнатан Вестерберг (; род. 25 февраля 1994) — шведский шахматист, гроссмейстер (2021).

В составе национальной сборной участник 42-й Олимпиады (2016) и 20-го командного чемпионата Европы (2015).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Швеции